Андрија Мијаиловић (Београд, 7. јуна 1995) српски је фудбалер који тренутно наступа за Земун.

Статистика

Клупска

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1995.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Телеоптика
Фудбалери Срема Јаково
Фудбалери ОФК Београда
Фудбалери Колубаре
Фудбалери Бежаније
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Земуна
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије